Дискография The Sisters of Mercy

Студийные альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 Дискография на неофициальном вики-ресурсе

The Sisters of Mercy
Sisters of Mercy